Bärtsch ist der Familienname folgender Personen:

 Korintha Bärtsch (* 1984), Schweizer Politikerin
 Luzius Bärtsch (1893–1929), Schweizer Fliegerpionier
 Mauro Bärtsch (* 1985), Schweizer Triathlet
 Nik Bärtsch (* 1971), Schweizer Jazzmusiker
Peter Bärtsch (* 1946), Schweizer Sportmediziner und Hochschullehrer